, anciennement connu sous le nom Yakuza en Occident jusqu'en 2022, est une série de jeux vidéo d'action-aventure créée et détenue par Sega.

À partir de Yakuza: Like a Dragon, la série change de genre et devient un JRPG, pour le différencier avec le spin-off Judgment qui reste un jeu vidéo d'action-aventure et devient une série à part entière avec un second épisode.

Un yakuza est souvent définit comme un criminel pertuitant des crimes en groupe.

Jeux

Par Amusement Vision 
 2005 : Yakuza (PS2)
 2006 : Yakuza 2 (PS2)
 2008 : Yakuza Kenzan! (PS3)
 2009 : Yakuza 3 (PS3, PS4, PC, Xbox One)
 2010 : Yakuza 4 (PS3, PS4, PC, Xbox One)

Par Sega 
 2011 : Yakuza: Dead Souls (PS3)

Par syn Sophia 
 2010 : Kurohyō: Ryū ga Gotoku Shinshō (PSP)
 2012 : Kurohyō 2: Ryū ga Gotoku Ashura Hen (PSP)

Par le Ryu ga Gotoku Studio 
 2012 : Yakuza 5 (PS3, PS4, PC, Xbox One)
 2014 : Yakuza Ishin! (PS3, PS4)
 2015 : Yakuza Zero (PS3, PS4, PC, Xbox One)
 2016 : Yakuza Kiwami (PS3, PS4, PC, Xbox One)
 2016 : Yakuza 6 (PS4, PC, Xbox One)
 2017 : Yakuza Kiwami 2 (PS4, PC, Xbox One)
 2018 : Fist of the North Star: Lost Paradise (PS4)
 2018 : Judgment (PS4, PS5, PC, Xbox Series)
 2020 : Yakuza: Like a Dragon (PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series)
 2021 : Lost Judgment (PS4, PS5, PC, Xbox Series)
 2023 : Like a Dragon Ishin! (PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series)
 2023 : Like a Dragon Gaiden (PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series)
 2024 : Like a Dragon 8 (PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series)

Notes et références 

Yakuza (franchise de Sega)
Série de jeux vidéo lancée en 2005
Série de jeux vidéo Sega